Bucșani, comune del distretto di Dâmbovița
Bucșani, comune del distretto di Giurgiu